Zanetti est un nom de famille italien.

Étymologie 
Ce nom serait une variation de prononciation de Gianetti (Giannetti) signifiant littéralement Jeannet ou Petitjean.

Personnalités 

 Une ancienne famille de Venise qui a fourni plusieurs antiquaires distingués :
 Le comte Antonio Maria Zanetti (1680-1766) : il composa un riche cabinet d'antiques, publia Iconum series ex Museo suo (1743) et perfectionna la gravure en bois en imaginant des procédés pour obtenir différentes teintes.
 Alessandro Zanetti (1713-78) : il fut conservateur de la bibliothèque de Saint-Marc et a écrit Sur les peintres de l'école vénitienne (1771).
 Guido Zanetti (1741-1791) : il fut conservateur du Musée des Antiques de Ferrare et a donné un Nouveau recueil des monnaies d'Italie (Bologne, 1775-1789).
 Adriana Serra Zanetti (1976-), joueuse de tennis italienne.
 Alexandre Zanetti, un réalisateur, scénariste et acteur.
 Antonella Serra Zanetti (1980-), joueuse de tennis italienne.
 Arthur Zanetti (né en 1990), gymnaste brésilien.
 Bernardino Zanetti (1690-1762), historien vénitien.
 Claudio Zanetti, homme politique suisse.
 Cristiano Zanetti (1977-), footballeur italien.
 Eugenio Zanetti (1949-), directeur artistique et metteur en scène argentin.
 Gasparo Zanetti (après 1600-1660), compositeur italien.
 Jacques Zanetti (1948-), acteur réalisateur et producteur français
 Javier Zanetti (1973-), footballeur argentin.
 Lorenzo Zanetti (1987- ), pilote italien de vitesse moto.
 Marco Zanetti (1962-), joueur professionnel de billard français de nationalité italienne.
 Mauro Zanetti (1973-), coureur cycliste italien.
 Monique Zanetti (1961-), soprano française.
 Paola Zanetti (1976-), élue députée de la Moselle le .
 Paolo Zanetti (1982-), footballeur italien.
 Sol Zanetti (1982-), politicien indépendantiste québécois.